Villegats, commune française de la Charente
 Villegats, commune française de l'Eure